

Geografia

Austria 
 Harmannsdorf – comune nel distretto di Korneuburg (Bassa Austria)
 Harmannsdorf – frazione di Burgschleinitz-Kühnring, comune nel distretto di Horn (Bassa Austria)
 Harmannsdorf – frazione di Hofkirchen im Traunkreis, comune nel distretto di Linz-Land (Alta Austria)